Quilik bezeichnet:
 Quilik (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Quilik (Insel, Qasigiannguit) (Spækholmen), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland